Eguía bezeichnet:

 einen Stadtteil von Donostia-San Sebastián

Eguía ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Eguía Seguí (* 1962), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Buenos Aires
 Felipe Colombo Eguía (* 1983), mexikanischer Schauspieler und Musiker
 Francisco Ramón de Eguía y López de Letona (1750–1827), spanischer General im napoleonischen Krieg.
 Joaquín Eguía Lis (1833–1917), mexikanischer Jurist, Hochschullehrer und erster Rektor der Universidad Nacional de México